Đurić (cirillico serbo: Ђурић; traslitterazione anglosassone: Djuric) è un cognome slavo, che può riferirsi a:

Aleksandar Đurić – calciatore bosniaco naturalizzato singaporiano
Dušan Đurić – calciatore svedese di origini serbe
Igor Đurić – calciatore serbo
Igor Djurić (anche citato come Igor Djuric) – calciatore svizzero
Milan Đurić – calciatore bosniaco
Mitar Đurić – pallavolista bosniaco naturalizzato greco
Nemanja Đurić – ex cestista serbo

Đurić – nome in serbo-croato di Bácsszentgyörgy, comune dell'Ungheria, vicino al confine con la Serbia.